

Geografia 
Germania
 Goldbach – comune della Baviera
 Goldbach – frazione del comune di Nessetal in Turingia
 Goldbach – quartiere della città di Überlingen in Baden-Württemberg
Francia
 Goldbach-Altenbach – comune francese
Slovacchia
 Goldbach – nome tedesco del comune di Banský Studenec

Persone 
 Christian Goldbach – matematico tedesco